Episodis de Blue Dragon: Els Set Dracs del Cel (Segona temporada)

Títol català - Títol japonès en romaji (Títol japonès) (Data d'emissió original)
 El Drac Vermell - Akaki Ryuu (紅き竜) (05-04-2008)
 En Noi - Noi (ノイ) (12-04-2008)
 Prova entre homes - Otoko no Shoubu (漢の勝負) (19-04-2008)
 Les escates dels desig - Yokubou no Uroko (欲望の鱗) (26-04-2008)
 La piràmide decrèpita - Kuchita Piramiddo (朽ちたピラミッド) (03-05-2008)
 Camins diferents - Sorezore no Michi (それぞれの道) (10-05-2008)
 El primer amor - Hatsukoi (初恋) (17-05-2008)
 L'elecció de la noia - Kanojo no Sentaku (彼女の選択) (24-05-2008)
 La dansa de l'amor - Ai no Dansu (愛のダンス) (31-05-2008)
 Batecs d'alegria - Dokidoki no Powan (どきどきのぽわん) (07-06-2008)
 En Mihael - Mikyaeru (ミヒャエル) (14-06-2008)
 La decisió d'en Noi - Noi no Ketsudan (ノイの決断) (21-06-2008)
 La brigada blanca - Shiro no Ryodan (城の旅団) (28-06-2008)
 La noia de l'oracle - Michibiki no Shōjo (導きの少女) (05-07-2008)
 Desmaiats i fets pols - Herohero no batan (へろへろのばたん) (12-07-2008)
 Assalt a Nirvana - Totsunyuu Niruvaana (突入ニルヴァーナ) (19-07-2008)
 Sospirs de satisfacció - Churuchuru no ahan" (ちゅるちゅるのあはん) (26-07-2008)
 La ciutat dels dracs - Ryuu no Machi (竜の街) (02-08-2008)
 El que reposa sota terra - Chika ni Nemuri Shimono (地下に眠りしもの) (09-08-2008)
 La Lotta i en Noi - Rotta to Noi (ロッタとノイ) (16-08-2008)
 Nous dracs - Aratanaru Ryuu (新たなる竜) (23-08-2008)
 L'hipopotaman - Hipopotaman (ヒポポタマン) (30-08-2008)
 El xiuxiueig de la Madame - Madamu no Sasayaki (マダムのささやき) (06-09-2008)
 El retorn del fantasma - Shishi no Kikan (死者の帰還) (13-09-2008)
 Una veu que no arriba - Todokanu Koe (とどかぬ声) (20-09-2008)
 El desig de la sacerdotessa - Kanojo no Nozomi (彼女の望み) (27-09-2008)
 Esclata la guerra - Kaisen (開戦) (04-10-2008)
 El vol dels Sleipnir - Sureipuniru Hishō (スレイプニル飛翔) (11-10-2008)
 El poder de l'oracle - Shintaku no Chikara (神託の力) (18-10-2008)
 Un món dividit - Wakatareta Sekai (分かたれた世界) (25-10-2008)
 El cavaller i la noia - Kishi to Shōjo (騎士と少女) (01-11-2008)
 La ciutat de la bona cuina - Bishoku no Machi (美食の街) (08-11-2008)
 L'atac de la Matilda - Machiruda Shutsugeki (マチルダ出撃) (15-11-2008)
 Somriure fals - Itsuwari no Egao (偽りの笑顔) (22-11-2008)
 La prova final - Saigo no Shiren (最後の試練) ) (29-11-2008)
 El moment decisiu - Ketsudan no Koku (決断の刻) (06-12-2008)
 En Vermilion - Vaamirian (ヴァーミリアン) (13-12-2008)
 Un món de bellesa - Utsukushiki Sekai (美しき世界) (20-12-2008)
 Poders que ressusciten - Yomigaeru Chikara (よみがえる力) (27-12-2008)
 El temple perdut - Ushinawareta Shinden (失われた神殿) (10-01-2009)
 El camp de flors - Hanazono (花園) (17-01-2009)
 El bufó mossega - Mogumogu no bafuun (モグモグのバフ〜ン) (24-01-2009)
 La defensa de Zmei - Zumei kōbō" (ズメイ攻防) (31-01-2009)
 Cap al cel - Sora he (空へ) (07-02-2009)
 Els éssers superiors - Joui seimeitai (上位生命体) (14-02-2009)
 Castell d'Arcadia - Tenkai no shiro (天界の城) (21-02-2009)
 La Lotta - Rotta (ロッタ) (28-02-2009)
 La batalla final - Saigo no kessen (最後の決戦) (07-03-2009)
 Kaizer Suvert - Kaizaa Suveruto (カイザースヴェルト) (14-03-2009)
 Records - Kioku (記憶) (21-03-2009)
 El cel blau - Aoi sora (青い空) (28-03-2009)

Llistes d'episodis de sèries d'anime